В технике — устройство для перекрытия отверстий и трубопроводов:
 Заслонка — задвижка для перекрытия дымохода или вентиляционного канала.
 Заслонка — крышка для закрытия входного отверстия печи или топки
 Дроссельная заслонка — устройство для регулировки потока воздуха, горючей смеси или пара в двигателях, обычно выполненное в виде дискового затвора.
 Заслонка — выступ или диафрагма, частично перекрывающие просвет волновода. Применяются в волноводных фильтрах.
В медицине
 Заслонка — складка полого органа, перекрывающая отверстие, через которое он сообщается с другим полым органом
Географические названия
 Заслонка — река в Кемеровской области.

См. также 
 Заслон

Примечания